Томара Степан Васильович — дідич Гетьманщини XVIII століття, товариш Григорія Сковороди.
 Томара Степан Іванович (? — 1715) — військовий і державний діяч Гетьманщини, переяславський полковник, домонтовський сотник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок